Ricou peut désigner :

Patronyme 

Georges Ricou est un homme politique français.
Joseph Ricou (1876-1957) est un médecin chirurgien français.
Tony Ricou est un résistant français.
André Ricou créateur de la DS Ricou, concessionnaire Citroën à Chambéry -Savoie- pilote automobile. 1934-1963

Odonyme 

La rue Barrelet-de-Ricou est une voie du  de Paris, en France.

Lien externe 

Patronyme français